Алекса́ндр Влади́мирович Цига́ль (род. 21 июня 1948, Москва, СССР) — советский и российский скульптор, педагог.

Академик РАХ (2007; член-корреспондент 1997). Народный художник РФ (2014). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член Союза художников СССР с 1976 года.

Сын народного художника СССР, академика Владимира Ефимовича Цигаля.

Биография 
Родился 21 июня 1948 года в Москве. В 1971-м окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское училище), отделение монументально-декоративной скульптуры — ученик Г. А. Шульца. Потомственный скульптор. С 1976 года член Союза художников СССР.

С 1969 года и до настоящего времени принял участие в более чем трехстах художественных выставках в России и за рубежом. Работы Цигаля хранятся во многих музеях страны (в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее), а также музеях и частных коллекциях Италии, Болгарии, Великобритании, Германии, США, Франции, Норвегии.

Автор монументальных произведений, создатель особого рода пластических композиций, автор портретных образов современников и ряда исторических портретов.

Награждён в 2013 году Почётной грамотой Московской городской думы за заслуги перед городским сообществом и в связи с юбилеем

Семья 
 Отец — скульптор, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии, академик Владимир Ефимович Цигаль.
 Дядя — живописец, народный художник РФ, академик Виктор Ефимович Цигаль
 Жена — художник, член-корреспондент РАХ Анна Максовна Бирштейн (род. 1947), дочь художников Макса Авадьевича Бирштейна (1914—2000) и Нины Николаевны Ватолиной (1915—2002).
 Дочь — модельер Мария Цигаль.
 Двоюродный брат — художник Сергей Викторович Цигаль.
 Двоюродная племянница — Мариэтта Цигаль-Полищук (род. 1984), актриса, дизайнер, теле- и радиоведущая

Произведения 

 Фигура-памятник Георгию Победоносцу для овального купола на здании Сената в Кремле, г. Москва (совместно с В. Е. Цигалем).
 Скульптура «Правосудие» для здания Верховного суда России, г. Москва (совместно с В. Е. Цигалем).
 Скульптурная композиция «Ангелы» на центральных вратах восточного входа восстановленного храма Христа Спасителя, г. Москва.
 Памятник бездомным собакам «Сочувствие» в переходе станции метро «Менделеевская», г. Москва (совместно с С. В. Цигалем).
 Памятник на могиле Спартака Мишулина на Ваганьковском кладбище, г. Москва.
 Мемориальные доски художнику В. П. Ефанову (г. Москва), профессору Конкину (г. Мытищи, Московская область), писателю В. С. Гроссману (г. Москва).

Примечания

Ссылки 
 
 Пресс-портрет А. В. Цигаля на «Яндексе»
 Статья А. Подольской «Скульптура не гримасничает» об А. В. Цигале, «Антракт» (приложение к «Независимой газете»), 31.10.2008

Литература 
Орлов С. Связующая ткань культуры. ДИНАСТИЯ ЦИГАЛЕЙ. — Третьяковская галерея : журнал. — 2018. — № 1 (58).

Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Действительные члены РАХ
Члены Союза художников СССР
Лауреаты премии Ленинского комсомола
Александр Владимирович